Stortingsvalet i Norge 1981 hölls 14 september 1981. Valdeltagandet låg på 82,0%, och 155 mandat skulle fördelas. På grund av fel vid genomförandet av valet hölls ett omval i Buskerud och Troms den 7 december samma år. Det ledde till att Det Norske Arbeiderparti vann ett mandat i Buskerud, på bekostnad av Høyre.

Gro Harlem Brundtlands första regering förlorade valet, och fick avgå till förmån för Kåre Willochs regering.

Valresultat med omvalsresultatet

1981 i Norge
1981
Norge